Centralny Dom Towarowy
 test rysowania zegara (Clock Drawing Test)